Сербская Суперлига сезона 2011/12 — шестой сезон Суперлиги с момента её основания в 2006 году.

В турнире приняли участие 16 команд. Чемпионский титул защитил «Партизан».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Премьер-лигу сезона 2011/2012
Следующие клубы вышли в Суперлигу из Первой лиги:
 «БАСК»
 «Раднички (Крагуевац)»

Клубы, выбывшие в Первую лигу
По итогам сезона 2010/11 в Первую лигу выбыли два клуба:
 «Инджия»
 «Чукарички»

Клубы-участники

Турнирная таблица 
Турнирная таблица чемпионата Сербии по футболу.

 Комментарий: С «Войводины» снято три очка за уход с поля в матче финала Кубка Сербии.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги 

Сербия
Чемпионат Сербии по футболу